Альмери́я ():

Топонимы 
 Альмерия — город на юго-востоке Испании, центр одноимённой провинции.
 Альмерия — провинция на юге Испании, в восточной части автономного сообщества Андалусия.
  () — населённый пункт в штате Небраска (США).
 Альмерия — международный аэропорт в андалусской провинции Альмерия в Испании.
 Большая Альмерия — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Альмерия в составе автономного сообщества Андалусия.

Прочее 
 (5879) Альмерия — околоземный астероид из группы Амура (II), который был открыт 8 февраля 1992 года.
 «Альмерия» — профессиональный испанский футбольный клуб.
 «Альмерия Б» — испанский футбольный клуб, резервная команда «Альмерии».
 «АД Альмерия» — ныне не существующий испанский футбольный клуб.
 Альмерия — независимое мусульманское владение, которое появилось в Аль-Андалусе в 1012 году